Beganović è un cognome bosniaco Bosgnacchi, da alcune minoranze croate, serbe e montenegrine portato da diversi personaggi famosi:

Elvedin Beganović, ex calciatore bosniaco
Husein Beganović, ex calciatore macedone
Alen Beganović, pugile montenegrino
Sabina Began, attrice tedesca
Agan Beganović e Hasib Beganović, uccisi nella Ribellione di Cazin